Франци́шек Ке́нсы (; , Берлин — , Дрезден) — блаженный Римско-католической церкви, мученик, мирянин. Входит в число 108 блаженные польские мученики, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
Францишек Кенсы родился в Берлине в семье Станислава и Анны из дома Печки. В 1921 году семья Францишка Пенсы переехала в Польшу. Закончил Салезианский Ораторий в Познани. Принадлежал к организации «Добровольческий отряд Западных земель». 23 сентября 1940 года был арестован Гестапо и 23 апреля 1941 года интернирован в берлинскую тюрьму Neukölln, в мае 1941 года был переведён в тюрьму города Цвикау. Был казнён 1 августа 1942 года в городе Дрезден.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Ссылки 
 Биография 

Католические святые
Христианские святые XX века
Католические блаженные
Святые Польши
Обезглавленные
Святые салезианцы
Казнённые в 1942 году